Sabnie (Sokołów), village en Pologne
 Sabnie (gmina), commune en Pologne